Dimmler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Anton Dimmler (1753–1827), deutscher Komponist und klassischer Instrumentalmusiker

 Peter Labudde-Dimmler (* 1952), Schweizer Physiker und Sachbuchautor, siehe Peter Labudde
 Rainer Dimmler (1951–2018), deutscher Komponist, Musiker und Dichter

Siehe auch:
 Dimmeler